Queiles hace referencia a:

Geografía
 Río Queiles, afluente del Ebro, en las regiones de Castilla y León, Aragón y Navarra
 Ribera del Queiles, denominación geográfica de origen para vinos elaborados en las tierras aledañas al río.